Oymaağaç (Ağaçören), een dorp in het Turkse district Ağaçören
Oymaağaç (Bayramören), een dorp in het Turkse district Bayramören
Oymaağaç (Beypazarı), een dorp in het Turkse district Beypazarı
Oymaağaç (Çorum), een dorp in het Turkse district Çorum
Oymaağaç (Hilvan), een dorp in het Turkse district Hilvan
Oymaağaç (Kocasinan), een dorp in het Turkse district Kocasinan
Oymaağaç (Merzifon), een dorp in het Turkse district Merzifon
Oymaağaç (Vezirköprü), een dorp in het Turkse district Vezirköprü